Bairdoppilata är ett släkte av kräftdjur. Bairdoppilata ingår i familjen Bairdiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Musselkräftor
Bairdoppilata